Sieben Schmerzen Mariens stehen für
 Gedächtnis der Schmerzen Mariens, Gedenktag im katholischen liturgischen Kalender, 15. September
 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Sieben-Schmerzen-Kirche